Carnaval bezeichnet:
 Carnaval-Longdrink, Longdrink
 Carnaval, Op. 9, eine Komposition von Robert Schumann, siehe Carnaval (Schumann)
 den Karneval in Brasilien, siehe Karneval in Rio
 ein Kunstwerk von Jean Tinguely, siehe Fasnachts-Brunnen

Siehe auch:
 Karneval
 Canaval

en:Carnival (disambiguation)